Frederik Vilhelm 1. () kan henvise til flere regenter med dette navn:
 Frederik Vilhelm 1. af Sachsen-Weimar – hertug af Sachsen-Weimar 1573–1602
 Frederik Vilhelm 1. af Brandenburg – kurfyrste af Brandenburg 1640–1688
 Frederik Vilhelm 1. af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck – hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck 1689–1719
 Frederik Vilhelm 1. af Preussen – konge af Preussen 1713–1740
 Frederik Vilhelm 1. af Hessen – kurfyrste af Hessen 1847–1866

Se også 
 Frederik Vilhelm